Costanza Segre Montel – storica dell'arte e accademica italiana
 Davon Montel Godchaux – giocatore di football americano statunitense
 Dominique Montel Morrison – cestista statunitense
 Eliane Montel – chimica e fisica francese
 Jordi Figueras Montel – calciatore spagnolo
 Paul Montel – matematico francese
 Sophie Montel – politica francese